Пётр Антонович Курдюмов (1803—1882) — русский военный деятель, генерал от кавалерии (1881).

Биография 
В службу вступил в 1821 году, с производством в офицеры. С 1851 года командир Образцового кавалерийского полка, член Комитета для составления устава кавалерийской службы и с 1856 года член Комиссии учреждённой для улучшения по военной части. В 1852 году произведён в генерал-майоры. В 1861 году произведён в генерал-лейтенанты, старший помощник начальника 2-й кавалерийской дивизии. С 1863 года начальник 7-й кавалерийской дивизии.

В 1874 году назначен членом Александровского комитета о раненых. В 1881 году произведён в генералы от кавалерии. Был награждён всеми орденами вплоть до ордена Святого Александра Невского пожалованного ему в 1876 году.

Примечания

Литература 
 
 
 
 
 Пономарёв В. П., Шабанов В. М. Кавалеры Императорского ордена Святого Александра Невского, 1725—1917: биобиблиографический словарь в трёх томах. Том 2. — М., 2009. — С. 315—316. — ISBN 978-5-89577-145-7.

Участники Крымской войны
Генералы от кавалерии (Российская империя)
Члены Александровского комитета о раненых
Кавалеры ордена Святой Анны 3-й степени с мечами и бантом
Кавалеры ордена Святой Анны 2-й степени с императорской короной
Кавалеры ордена Святого Станислава 2-й степени с императорской короной
Кавалеры ордена Святого Владимира 4-й степени с мечами и бантом
Кавалеры ордена Святого Владимира 3-й степени